Sylwester – imię męskie
Osoby:
 Sylvester – (właśc. Sylvester James) amerykański muzyk disco i soul
 James Joseph Sylvester – matematyk angielski
Miejscowości w USA:
 Sylvester – miasto w stanie Georgia, w hrabstwie Worth
 Sylvester – miejscowość w stanie Wirginia Zachodnia, w hrabstwie Boone
 Sylvester – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Green
Gminy w USA:
 Sylvester (ang. Sylvester Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Green